Johannes van Hoensbroeck kan zijn:

 Johan Hoen toe Broeck (1270-1346)
 Johannes van Hoensbroeck heer van Eijs (1350-1443)
 Johan van Hoensbroeck leenman van Beverst (1380-na 1463)
 Johannes van Hoensbroeck heer van Beverst, Velroux, Plenevaux en Visschersweert (1429-1522)
 Johannes van Hoensbroeck heer van Beverst (1524-)